Светла́на Толста́я:
 Толстая, Светлана Михайловна (род. 1938) —  российский филолог и этнолингвист, профессор.
 Толстая, Светлана Николаевна (род. 1971) — казахстанская легкоатлетка.